Diplochorina är ett släkte av svampar. Diplochorina ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplochorina